Scott McCloud
McLoud (Oklahoma)

Desambiguação